Le Championnat de France de volley-ball Nationale 1A 1994-1995 a opposé les douze meilleures équipes françaises de volley-ball.

Le Tours Volley-Ball et l'Avignon Volley-Ball rejoignent la Nationale 1A à l'issue de la saison 1993-94.

Listes des équipes en compétition

Formule de la compétition

Première phase 
Douze équipes en compétition avec vingt deux matches aller et retour du  au .

Deuxième phase 
Les huit premiers du classement sont réparties dans deux poules de quatre (1,4, 5 et 8 d'une part, 2, 3, 6 et 7 de l'autre). Les quatre équipes se rencontrent sur matchs aller et retour du (18 février au . Un classement général est établie au terme des matches.
Les quatre derniers de la saison régulière sont répartis dans une poule, en matches aller et retour du 18 février au . Un classement général est établie au terme des matches. : les clubs partent avec 1, 2 ou 3 points, en fonction de leur classement à l’issue de la première phase. Les deux premiers des deux poules C et D restent en Nationale 1A. Les deux derniers des deux poules sont relégués en Nationale 1B.

Troisième phase 
Le premier de chaque poule s'affronte en finale au meilleur des trois matches, les 8 et 15 avril avec match d’appui éventuel le 16 avril. Finale aller sur le terrain du moins bien classé lors de la saison régulière, le retour et match d’appui sur le terrain du mieux classé.
La "petite finale", pour la troisième place, opposera les deuxième de chaque poule, les 8 et 15 avril, et éventuellement 16 avril. Le match aller sur le terrain du moins bien classé lors de la saison régulière. Retour et match d’appui sur le terrain du mieux classé.

Saison régulière

Classement

Résultats

Tableau synoptique

Résultats détaillés

Phase finale

Poules de classement

Poule A 

|}

Poule B 

|}

Poule de relégation

Poule C 

|}

Finale

Finale

Finale

Bilan de la saison

Liens externes 

Championnat de France masculin de volley-ball
Volley-ball en 1994
Volley-ball en 1995
Sport en France en 1994
Sport en France en 1995